Kaliumhydrogenphosphat kann bedeuten:

Kaliumdihydrogenphosphat, KH2PO4
Dikaliumhydrogenphosphat, K2HPO4